Loose Ends (ER), een aflevering van ER
Loose Ends (Burn Notice), een aflevering van Burn Notice
Loose Ends (1930), een Amerikaanse film uit 1930
Loose Ends (Imogen Heap), een lied van Imogen Heap
Loose Ends (Bruce Springsteen), een lied van Bruce Springsteen
Loose Ends (Jimi Hendrix), een album van Jimi Hendrix
Loose Ends (band), een Britse R&B band